E 502 steht für:
 E 502, französische Lokomotive, siehe PO E 501 und 502
 Europastraße 502, Frankreich

Abkürzung